Название «Неравенство Коши» может означать одно из следующих неравенств:
 Неравенство Коши — Буняковского
 Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим